Dubin peut faire référence à :

Toponyme 
 Dubin, village de la gmina de Jutrosin dans le powiat de Rawicz de la voïvodie de Grande-Pologne dans le centre-ouest de la Pologne.

Patronyme 

 Al Dubin (1891-1945), parolier et acteur américano-suisse ;
 , chanteur américain, membre du groupe Khanate ;
 Charles S. Dubin (1919-2011), réalisateur, acteur et producteur américain ;
 Ellen Dubin, actrice canadienne ;
  (1959-2016), acteur américain ;
 Glenn Dubin (1957-), financier et philanthrope américain ;
 Joseph Dubin (1900-1961), compositeur et orchestrateur de musiques de films américain ;